

Carriera
Durante la sua lunga carriera nel motomondiale, iniziata nel motomondiale 1965 e terminata nel motomondiale 1981, ha gareggiato con vari passeggeri nel suo sidecar, in particolare con Horst Schneider nei primi anni e con Wolfgang Kalauch dal 1971, anno in cui ha ottenuto il suo miglior piazzamento finale in campionato con un secondo posto.

In totale si è imposto in 9 gran premi ed è salito 38 volte sul podio. Viene anche ricordato per le nove vittorie ottenute nelle varie classi dei sidecar al Tourist Trophy

Negli stessi anni in cui ha partecipato al mondiale, ha ottenuto anche 6 titoli nazionali tedeschi.

Risultati nel motomondiale

Note

Collegamenti esterni

Piloti di sidecar